Midland County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Midland County (Michigan)
 Midland County (Texas)